Valdearcos de la Vega kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valdearcos de la Vega (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Valdearcos de la Vega (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar